Philipp Kaufmann (* 7. Januar 1974 in Linz) ist ein österreichischer Unternehmer. Er ist ein Sohn vom 2022 verstorbenen Architekten Wolfgang Kaufmann. Er ist als Immobilientreuhänder und Sachverständiger tätig.

Leben

Berufliche Laufbahn 
Während seiner Studienzeit war er Studienassistent bei Professor Loitlsberger am Institut für Revision und Steuerlehre. Von 1993 bis 2000 war er beim Architekturbüro seiner Eltern in Linz beschäftigt. Seine „Lehrjahre“ verbrachte er bei Procter & Gamble, zuständig für die Schweiz und Österreich sowie bei der RTR.

Ausbildung 
Philipp Kaufmann studierte an der Universität Wien Internationale Betriebswirtschaft und Publizistik- und Kommunikationswissenschaften und besuchte zwei postgraduale Lehrgänge an der TU Wien (CEC).
Seine Diplomarbeiten beschäftigten sich mit Immobilienmarketing und Facility Management.

Unternehmen 
Mit seinem Familienunternehmen KaBB verfolgt er eine Beteiligungsstrategie an Unternehmen von der Immobilien- und Modebranche bis zur Sporttherapie.

Funktionen 
Philipp Kaufmann ist Mitbegründer der ÖGNI, im Vorstand der FGW (Forschungsgesellschaft für Wohnen) sowie Vorstand des Altstadtvereines Linz Neu. Er ist Obmann und Vortragender im TU-Wien-Absolventenverband „ImmoABS“.

Forschung 
2007 gründete er gemeinsam mit Professor Gunther Maier das Forschungsinstitut für Raum- und Immobilienwirtschaft an der WU Wien.

Er hatte Lehraufträge unter anderem an der TU Wien, der FH Nürtingen-Geislingen und der FH Wels.

Theorie und Praxis 
In der Immobilienbranche steht Philipp Kaufmann für den Paradigmenwechsel hin zu Nachhaltigem Bauen und für einen Wandel von „Green Buildings“ zu „Blue Buildings“., sowie für ganzheitliche Nachhaltigkeit nach dem 3P-Ansatz bestehend aus Produkten, Prozessen und Personen.

Preise und Auszeichnungen 
 2009 erhielt Philipp Kaufmann in der Kategorie „Shooting Star 09“ den Cäsar, die Auszeichnung der österreichischen Immobilienwirtschaft der WU Wien.
 2010: Preis des Urban Land Institutes Germany für nachhaltiges Engagement in der Immobilienwirtschaft

Einzelnachweise 

Ökonom (21. Jahrhundert)
Person (Sachverständigenwesen)
Österreicher
Geboren 1974
Mann